Josefstadt (Wenen), het achtste district van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen
 Een voormalige gemeente, in de 19e eeuw geannexeerd door Wenen
 District VIII, een district van de Hongaarse hoofdstad Boedapest (Hongaars: Józsefváros, Duits: Josefstadt)
 Josefov (Duits: Josefstadt) (doorverwijspagina), diverse plaatsen in Tsjechië
 Josefstadt (Modrava), een verlaten, Duitstalig dorp in de Tsjechische gemeente Modrava
 Iosefin, een wijk in de Roemeense stad Timișoara  (Duits: Josefstadt)